Индексът на подобие на Земята (, съкратено ESI) е индекс, показващ годността на дадена планета или луна за живот. Той е разработен от международен екип от учени, астрономи, биолози и химици.

Индексът представлява скала от 0 до 1. 1 означава, че тялото е идентично със Земята, а 0 – че няма нищо общо. С други думи, колкото по-близък е индексът на дадена планета или луна до 1, толкова по-годна е тя за живот и обратното – колкото по-близък е до 0, толкова по-негодна е за живот.

ESI помага да се отговори на въпроса дали подобни на Земята условия могат да съществуват на други небесни тела. Тъй като е известно, че само земните условия могат да поддържат живот, индексът се основава на няколко фактора за физическото сходство на дадено тяло със Земята: размер, маса, плътност, разстояние от звездата, температурата на планетата и други.

ESI ще продължава да се развива и коригира с течение на времето.

От най-подходящите към най-неподходящите за живот планети 
Забележка: В следващата таблица планетите, отбелязани със * са непотвърдени или кандидати.

Източници 

Планетология
Извънземен живот